Григорий Александрович Степанов ( — ) — командир отделения 116-го отдельного саперного батальона (41-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт) старший сержант, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография 
Родился 19 января 1906 года в деревне Конопляновка ныне Щигровского района Курской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 4 класса. Работал в колхозе. В 1928—1930 годах проходил срочную службу в Красной Армии.

В июне 1941 года был вновь призван в армию. На фронте с июля 1941 года. К весне 1944 года младший сержант Степанов командовал отделением 116-го отдельного саперного батальона 41-й стрелковой дивизии. В составе это подразделения прошел до конца войны. В октябре 1943 года вступил в ВКП(б)/КПСС.

С 12 июля 1943 года 41-й стрелковая дивизия участвовала в наступательной операции «Кутузов» (часть битвы на Курской дуге), освобождая деревни юго-восточнее Орла и затем и сам город Орёл. После освобождения Орла 5 августа 1943 года войска 63 армии, куда входила дивизия, продолжали преследовать врага в Брянском направлении. В этих боях младший сержант Степанов заслужил первую боевую награду.

За время наступательных действий лично сделал два прохода в проволочных заграждениях, обезвредил 257 мин противника, бойцы его отделения сняли 797 мин. Награждён орденом Красной Звезды.

В дальнейшем участвовал в Брянской, Гомельско-Речицкой наступательных операциях. До лета 1944 года дивизия вела оборонительные бои на правом берегу реки Турья Ковельской области Украины.

С 6 по 25 мая 1944 года в районе села Туричаны (ныне Туринского района Волынской области, Украина) сержант Степанов с бойцами отделения, действуя под огнем противника, установил 1800 мин, поставил до 1400 м проволочных заграждений. В ночь на 30 мая в этом же районе, обеспечивая действия разведчиков, проделал проход во вражеском минном поле, обезвредив более 20 мин.

Приказом по частям 41-й стрелковой дивизии от 5 июня 1944 года (№ 79/н) сержант Степанов Григорий Александрович награждён орденом Славы 3-й степени.

В дальнейшем в составе дивизии сапер Степанов участвовал в Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской операциях. Освобождал Белоруссию и Польшу, форсировал Вислу и Одер.

3-5 августа 1944 года при форсировании реки Висла со своим отделением на пароме из лодок «А-3» под постоянным огнем противника переправил на западный берег стрелковый батальон с вооружением, 24 76-мм пушки и 76 повозок с боеприпасами и снаряжением. Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

В ночь на 2 декабря 1944 года у населенного пункта Лавицко-Старе (восточнее города Зволень, Польша) старший сержант Степанов с бойцами отделения под ружейно-пулеметным огнем врага проделал проходы в минно-взрывном и проволочном заграждениях неприятеля шириной до 12 метров лично снял более 20 мин.

Приказом по войскам 69-й армии от 4 февраля 1945 года (№ 15/н) старший сержант Степанов Григорий Александрович награждён орденом Славы 2-й степени.

На завершающем этапе войны отличился в ходе Берлинской наступательной операции.

В ночь на 16 апреля 1945 года при прорыве обороны противника в районе города Лебус на плацдарме на реке Одер (Германия) старший сержант Степанов во главе отделения под огнем проделал проходы в минных полях и проволочных заграждениях. Саперы обезвредили 60 противопехотных и 220 противотанковых мин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество старший сержант Степанов Григорий Александрович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

В октябре 1945 года был демобилизован. Вернулся в родную деревню Конопляновка ныне Щигровском районе Курской области России. Работал председателем колхоза.

Скончался 14 ноября 1977 года. Похоронен в селе Большой Змеинец .

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени (21.08.1944)
 Орден Красной Звезды (21.08.1944);
 Полный кавалер ордена Славы:
 орден Славы I степени(31.05.1945);
 орден Славы II степени (04.02.1945);
 орден Славы III степени (05.06.1944);
 медали, в том числе:
 «За взятие Берлина» (9.5.1945)
 «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 «За победу над Германией» (9 мая 1945)
 «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)
 Знак «Отличный минёр»

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Степанов, Григорий Александрович

 Степанов, Григорий Александрович
 Награда Степанова Григория Александровича

Полные кавалеры ордена Славы
Персональные пенсионеры союзного значения
Сапёры Великой Отечественной войны